Els exafroplacentaris (Exafroplacentalia) o notolegis (Notolegia) són un clade que està compost pels tàxons germans dels Xenarthra i els Boreoeutheria. Actualment està molt acceptat gràcies a les anàlisis comparatives de les seqüències d'ADN. Probablement se separaren del seu grup germà Afrotheria fa entre 115 i 110 milions d'anys durant el Cretaci.

Classificació 
Classe Mammalia
 Infraclase Eutheria
 Superordre Afrotheria
 Cohort Exafroplacentalia
 Superordre Xenarthra
 Magnordre Boreoeutheria
 Superordre Euarchontoglires
 Superordre Laurasiatheria

Cladograma

Enllaços externs 
 Waddell PJ, Kishino H, Ota R. 2001. A phylogenetic foundation for comparative mammalian genomics. Genome Inform Ser Workshop Genome Inform 12: 141–154 
 Mark S. Springer, William J. Murphy, Eduardo Eizirik, and Stephen J. O'Brien (Edited by Morris Goodman). 2002 Placental mammal diversification and the Cretaceous-Tertiary boundary 
 Wildman D.E., Chen C., Erez O., Grossman L.I., Goodman M., Romero R. 2006. Evolution of the mammalian placenta revealed by phylogenetic analysis. PNAS 103 (9): 3203–3208
 Nikolaev, S., Montoya-Burgos, J.I., Margulies, E.H., Rougemont, J., Nyffeler, B., Antonarakis, S.E. 2007. Early history of mammals is elucidated with the ENCODE multiple species sequencing data. PLoS Genet. 3:e2, doi:10.1371/journal.pgen.0030002.
 Guennadi Txurakov, Jan Ole Kriegs, Robert Baertsch, Anja Zemann, Jürgen Brosius, Jürgen Schmitz. 2008. Mosaic retroposon insertion patterns in placental mammals

Euteris